ZX Spectrum, microcomputador europeu de 8 bits da década de 1980
Spectrum (Say My Name), canção de Florence + The Machine
Spectrum ED, clone brasileiro do Apple IIe
Doutor Spectrum, nome de cinco personagens da Marvel Comics
Spectrum (banda), banda brasileira de rock psicodélico dos anos 70

Animais
Conus spectrum, espécie de gastrópode
Funa spectrum, espécie de gastrópode
Vampyrum spectrum, espécie de morcego

Outros
Carrocerias de ônibus:
Neobus Spectrum
Neobus Spectrum City
Spectrum (arena), ginásio esportivo na Filadélfia construído em 1966 e demolido em 2010

Desambiguação